Самуил Давидович Гиршенберг (при рождении Шмул Хершенберг; ) — художник-реалист польско-еврейского происхождения, работавший в конце XIX и начале XX века.

Биография 
Самуил Хиршенберг (Хершенберг) родился в 1865 году в Лодзи, в семье Давида Гершенберга (1844, Згеж — 1907, Лодзь) и Суры-Перл Гершенберг (урождённой Авнер, 1845, Тушин — 1906, Лодзь). Родители хотели, чтобы сын стал врачом. Но мальчик любил рисовать. В 15 лет он увидел картины Яна Матейко, которые произвели на него сильное впечатление. Самуил два года обучался рисованию в Кракове, а затем с 1885 по 1889 годы учился в Королевской академии художеств в Мюнхене.

В 1893 году Хиршенберг обосновался в своём родном городе Лодзь. В творчестве художника значительное место заняла драматическая история еврейского народа. В этом направлении созданы известные произведения: «Блуждающий еврей» (1899 г.), «Изгнанник» (1904 г.) и «Чёрный флаг» (1905 г.).

В 1900 году в Париже, Мюнхене и Берлине прошёл показ картины «Блуждающий еврей», которую очень ценил сам автор. Публика приняла картину достаточно холодно. Разочарованный художник был очень опечален, но нашёл в себе силы продолжить творческий путь.

В 1901 году Гиршенберг отправился в длительное путешествие в Италию. Там он продолжал рисовать. В 1904 году Гиршенберг вернулся в Русскую Польшу и поселился в Кракове. В 1907 году он последовал призыву своего друга Бориса Шаца и репатриировался в Палестину. Здесь художник успел создать ещё несколько полотен, но в 1908 году скоропостижно умер в Иерусалиме.

Семья 
Брат — Лев (Лайбуш) Гиршенберг (1869—1945) — также был художником. Другой брат — Хенрик (Израиль-Херш) Хиршенберг (Генрих Давидович Гиршенберг, 1885, Лодзь — 1955, Тель-Авив) — был архитектором (его жена Вера Фёдоровна Шехтель была дочерью художника Ф. О. Шехтеля; их дочь — театральный художник Марина Сергеевна Лазарева-Станищева, 1919—?). Сестра Елена в 1896 году вышла замуж за скульптора Генриха Глиценштейна (1870—1942); их сын — художник Эмануэль Глиценштейн (Глицен Романо) (1897—1984).

Известные картины 
 Еврейское кладбище, 1892 год
 Шабат, 1894 год
 Блуждающий еврей, 1899 год
 Спиноза, 1907 год

Галерея

Примечания 

Художники Польши
Художники Российской империи